Stockstadt ist der Name der Gemeinden
 Stockstadt am Main im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Stockstadt am Rhein im Kreis Groß-Gerau in Hessen